A palavra pentagon significa pentágono em inglês e outras línguas. Além disso, também pode se referir a:
 Pentagon (grupo sul-coreano), grupo de K-pop
 Pentagon (computador), computador soviético